KSG Ludwigshafen steht für:

 Kriegsspielgemeinschaft Ludwigshafen, Gemeinschaft der Ludwigshafener Fußballvereine BSC Oppau, TSG Ludwigshafen und VfL Friesenheim im Zweiten Weltkrieg
 Kampfsportgemeinschaft Ludwigshafen, frühere Ringergemeinschaft aus Ludwigshafen